Alessandro Kraus ist der Name folgender Personen:

* Alessandro Kraus d. Ä. (1820–1904), deutsch-italienischer Pianist, Musikwissenschaftler und Musikinstrumentensammler 
 Alessandro Kraus d. J. (1853–1931), italienischer Musikinstrumentenkundler, Musikethnologe und Pianist